В Азербайджане есть множество азербайджанских этнических групп, каждая из которых имеет свои особенности в экономике, культуре и повседневной жизни. Некоторые азербайджанские этносы продолжили свое существование в последней четверти XIX века.

Основные азербайджанские этнические группы:

 Айрумы
 Баяты 
 Карадагцы
 Кызылбаши в Афганистане 
 Карапахи
 Племя падары  
 Терекеменцы  
 Шахсевены  
 Каджары 
 Афшар (племя)  
 Устаджлы
 Шамлу
 Румлу
 Зулькадары
 Текели
Гарагёзлю
Кенгерли
Кашкайцы

См. также 
 Население Азербайджана
 Этнические меньшинства в Азербайждане

Примечания 

Народы Азербайджана
Народы Ирана
Население Азербайджана